Это полный список скелетонистов, выигравших медали на зимних Олимпийских играх. Соревнования по скелетону проводились в рамках семи зимних Олимпийских игр: 1928, 1948, 2002, 2006, 2010, 2014 и 2018. При этом в 1928 и 1948 годах соревновались только мужчины. Всего было разыграно 12 комплектов наград (7 среди мужчин и 5 среди женщин). Больше всего наград на счету американцев (9) и британцев (8).

Ни одному спортсмену не удалось дважды выиграть золото в скелетоне на Олимпийских играх (4 спортсмена выиграли по две медали, при этом только россиянин Александр Третьяков среди этих четверых выигрывал золото). Среди женщин только Элизабет Ярнольд выиграла две золотые медали.

Американец Джон Хитон (1908—1976) выиграл серебро на Олимпиаде 1928 года (уступил только своему брату Дженнисону) и сумел повторить свой успех спустя 20 лет на Играх 1948 года. На его счету есть также бронза в бобслее на Олимпийских игр 1932 года.

Мужчины 

 Медальный зачёт у мужчин

Женщины 

 Медальный зачёт у женщин

См. также 
 Списки призёров Олимпийских игр по видам спорта

Ссылки 
 Скелетон на Олимпийских играх 

Скелетон на Олимпийских играх